Котловина — велика западина на поверхні землі, на дні океан ів та морів .
 Котловина (Ренійський район) — село в Україні , Ренійському районі Одеської області .